Forey ist der Familienname folgender Personen:

 Christophe Forey (* 1960), französischer Lichtdesigner
 Élie-Frédéric Forey (1804–1872), französischer General und Marschall von Frankreich